Brambach – frazione della città tedesca di Dessau-Roßlau
 Bad Brambach (letteralmente: «Brambach Terme») – comune tedesco